Groetzner oder Grötzner ist der Familienname folgender Personen:

 August Grötzner (* 1867; † nach 1932), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Stephan Groetzner (* 1965), deutscher Autor